Михаил Николаевич Матвеев: Матвеев, Михаил Николаевич (1956—2005) — советский и российский актёр.
 Матвеев, Михаил Николаевич (род. 1968) — российский историк, депутат Государственной думы VIII созыва.